Elektron har flere betydninger:
 Elektron - elementarpartikel
 Elektron (guld-sølv-legering)
 Elektron (magnesium-aluminium-legering)